Frederik Adeler kan henvise til flere personer:

 Frederik Adeler (stiftamtmand) (1700–1766) – dansk stiftamtmand
 Frederik Adeler (overpræsident) (1764–1816) – dansk lensbaron og overpræsident i København
 Frederik Adler Pløyen (1764–1849) – dansk diplomat
 Frederik Christian Adeler (1668–1726) – dansk gehejmeråd
 Frederik Georg Adeler (1736–1810) – dansk stiftamtmand
 Frederik Zytphen-Adeler (1840–1908) – dansk lensbaron og kammerherre